Orbita, a Kajszar Kizilorda FK kazah labdarúgócsapat korábbi neve (1974–1979)
 orbita, szemgödör, szemüreg
 orbita, égitestek pályája
 orbita, kör
 orbita, kerékvágás, nyom, ösvény
 Orbita, szovjet műholdas távközlési rendszer
 Orbita, község Spanyolország Kasztília és León autonóm közösségében, Ávila tartományban